Nei bassi fondi (The Hoodlum) – film muto del 1919 diretto da Sidney A. Franklin
 The Hoodlum – film del 1951 diretto da Max Nosseck